Improperio puede referirse a:
Injuria grave de palabra. en especial la que se emplea para echar a alguien en la cara algo.
En plural, improperios:
 Los episodios de la Pasión de Cristo en que los sayones se burlan de él.
 El tema artístico que reproduce esos episodios (Cristo en la columna, Flagelación, coronación de espinas, Ecce homo, etc.)
 Improperios (liturgia) Los versículos del oficio del Viernes Santo que se cantan durante la Adoración de la Cruz.

Notas